Марио Ван Пиблз (; родился 15 января 1957) — американский режиссёр и актёр, известный по фильму «Нью-Джек-Сити».

Биография 
Марио Ван Пиблз родился в Мехико в семье писателя, режиссёра и актёра Мелвина Ван Пиблза и немецкой актрисы и фотографа Марии Маркс. В 1974 году он окончил школу Санкт-Томас в штате Коннектикут, а в 1978 году — Колумбийский университет, получив степень бакалавра в области экономики.

В 2003 году Ван Пиблз снял биографический фильм о своём отце «Мерзавец».

Ван Пиблз женат на Читре Суху Ван Пиблз, индо-гайанской писательнице и эксперте по детской йоге. У них пятеро детей: Макайло, Мандела, Марли, Майя и Моргана.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Нью-Джек-Сити / New Jack City
  — Вооружённый отряд / Posse
  — Пантера / Panther
  — Призраки / Gang in Blue
  — Убийственная любовь / Love Kills
  — Мерзавец / Baadasssss!
  — Тяжёлый случай / Hard Luck
  — Дорога в Редемпшн / Redemption Road
  — Разные вещи / All Things Fall Apart
  — Мы — вечеринка / We the Party
  — Красное небо / Red Sky
  — Крейсер / USS Indianapolis: Men of Courage
  — Вооружённый / Armed

Награды и номинации 
Награды
 2005 — Black Reel Awards — «Лучший сценарий» и «Лучший режиссёр» («Мерзавец»)

Номинации
 2005 — Независимый дух — «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Лучший режиссёр» («Мерзавец»)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Сент-Томас Мор (Коннектикут)